Farfán oder Farfan ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Farfán (* 1993), bolivianische Fußballschiedsrichterin
 Edinson Edgardo Farfán Córdova (* 1974), peruanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Chuquibambilla
 Gabriel Farfán (* 1988), US-amerikanisch-mexikanischer Fußballspieler
 Gonzalo Farfán (* 1961), mexikanischer Fußballspieler
 Jefferson Farfán (* 1984), peruanischer Fußballspieler
 Raphael Llanos-Farfan (* 1982), deutscher American-Football-Spieler
 Salvador Farfán (* 1932), mexikanischer Fußballspieler